Deer Park (Califòrnia)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Maryland)
 Deer Park (Nova York)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)